Con el nombre de provincias se le conoce a las subdivisiones administrativas que conforman el departamento colombiano del Tolima. En total son 6 provincias que no son relevantes en términos de gobierno, y que fueron creadas para facilitar la administración del departamento; agrupan los 47 municipios del departamento, incluyendo a la capital.

Las provincias del Tolima son las siguientes:

Provincias

Referencias

Véase también 
 Municipios del Tolima
 Provincias de Colombia

Provincias del Tolima